Marlow è un toponimo anglosassone:

Regno Unito
Little Marlow, Buckinghamshire
Marlow (Buckinghamshire)
Marlow F.C., una squadra di calcio nel Buckinghamshire e
Marlow United F.C., una squadra di calcio nel Buckinghamshire
Marlow (Herefordshire)

Australia
Marlow (New South Wales)

Germania
Marlow (Germania)

Stati Uniti
Marlow (New Hampshire)
Marlow (Oklahoma)
Marlow Heights (Maryland)

Altro
Charlie Marlow, voce narrante del romanzo Cuore di tenebra di Joseph Conrad.